Андре́й Анато́льевич Левандо́вский (род. 14 мая 1951, Москва) — российский историк, кандидат исторических наук, доцент исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова.

Биография 
Сын известного историка-медиевиста А. П. Левандовского. В 1973 году окончил исторический факультет МГУ, защитив дипломную работу на тему «Историческая концепция ранних славянофилов». В 1976 там же окончил аспирантуру. В 1979 году защитил кандидатскую диссертацию «А. А. Корнилов — историк России XIX века».

Преподаёт на кафедре истории России XIX — начала XX веков. Он специализируется на истории общественных движений, социальной психологии, культуре России конца XVIII — начала XX веков. Историк сотрудничает с журналами «Родина», «Знание — сила», и в них напечатаны статьи по истории России XIX века

Женат, имеет сына и дочь.

Основные работы 

Андрей Анатольевич Левандовский является автором учебников и пособий по истории России XVIII—XX веков.

Монографии
 Из истории кризиса русской буржуазно-либеральной историографии. А. А. Корнилов. М., 1982.
 Т. Н. Грановский в русском общественном движении. М., 1989.
 Время Грановского. М., 1990.
 Прощание с Россией: Исторические очерки. М., 2012.

Сборники исторических очерков, статей, эссе
 Железный век. М., 2000.
 Побег с вертикали. Псков, 2005.

Учебные и методические пособия, учебники для средней школы
 Ключ к истории отечества. М., 1993 (в соавт. с Н. С. Борисовым и Ю. А. Щетиновым).
 Пособие по истории отечества. М., 1993 (в соавт.).
 История России XIX — начала XX веков. Учебник для исторических факультетов университетов. М., 2000 (в соавт.).
 История России. XIX век. 8 класс. М., 2003.
 История России. XIX век. Книга для чтения. М., 2003.
 История России XIX — начала XX вв. М., 2003 (в соавт. с Ю. А. Щетиновым).
 История России XVIII—XIX века. 10 класс. М., 2006.
 Основные проблемы русской истории XIX века // Настольная книга учителя истории. М., 2006.

Составитель, авт. предисловия
 Ляшенко Л. М. Александр II. История трех одиночеств / Л. М. Ляшенко; [авт. предисловия: А. А. Левандовский]. — Москва: Академический проект, 2018. — 335 с. + [32] п. вкл. — (Русская история: эпохи).- 500 экз. — ISBN 978-5-8291-2140-2 : (в пер.)

Ссылки 
 Левандовский Андрей Анатольевич сайт исторического факультета МГУ
 Беседы с историком Андреем Левандовским о феноменах общественно-политической жизни в России
 Тезисы к докладу А. А. Левандовского. ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРСТВА В РОССИИ
 Андрей Левандовский. Государство Российское в потоке времени
 Историк Андрей Левандовский провел беседу о эпохе Александра I и презентовал свою книгу
 Андрей Левандовский. Исторические очерки
 Беседы с историком Андреем Левандовским о феноменах в общественно-политической жизни в России
 «Особое мнение» Андрея Левандовского
 Радио Эхо Москвы. Андрей Левандовский. Историк
 Интервью с А. А. Левандовским «Университет проглатывает практически целиком»
 Беседы с историком Андреем Левандовским об Александре I и о прощании с Россией. Как это было
 Андрей Левандовский: Гласность сделала процесс преобразований не только необратимым, но и направила его в нужное русло
 Андрей ЛЕВАНДОВСКИЙ. ИСТОКИ: Живая легенда Светлояра

Историки России
Преподаватели исторического факультета МГУ
Авторы учебников истории